Уральский — прилагательное от слова Урал.

Фамилия 
 Уральский, Анатолий Александрович (1932—2003) — советский и российский скульптор.
 Уральский, Владимир Михайлович (1887—1955) — советский актёр.
 Уральский, Виктор Владимирович (1925—2009) — советский и российский актёр.

Составная фамилия
 Денисов-Уральский, Алексей Кузьмич (1864—1926) — русский живописец и камнерез.
 Заякин-Уральский, Павел Иванович (1877—1920) — русский и советский поэт, журналист. 
 Николай (Муравьёв-Уральский) (1882—1961) — епископ Муромский.

Населённые пункты 
 Уральский — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Уральский — упразднённый посёлок, в 2012 году включён в черту города Волжский, Волгоградская область
 Уральский — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Уральский — ЗАТО, посёлок городского типа в Свердловской области.
 Уральский — посёлок городского типа в Нытвенском районе Пермского края.
 Уральский — поселок в Сарапульском районе Удмуртии.

См. также 
 Уральский мост
 Уральский район
 Уральский экономический район
 Уральская
 Уральское
 Уральский хребет
 Малый Уральский хребет